Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2019—2020 — 119-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів 
1 - 22 тури

23 - 33 тури

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2020
Північна Ірландія
Північна Ірландія